A 48ª edição da Vuelta decorreu entre 26 de abril a 15 de Maio de 1993 entre as localidades da Corunha e Santiago de Compostela. A corrida foi composta por 20 etapas, num total de mais de 3605 km, com uma média de 37,508 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1993
1993 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1993